w botanice: pneumatofory – inaczej korzenie oddechowe;
 w zoologii: pneumatofor – narząd hydrostatyczny niektórych rurkopławów lub meduza przekształcona w wypełniony gazem pęcherz.

Przypisy